Челант () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Челант, Аттилио (род. 1942) — итальянский учёный-экономист, географ и доцент.
 Челант, Джермано (1940—2000) — итальянский арт-критик и куратор.